Příjmení Lippmann nosí tyto osobnosti:

 Alexandre Lippmann, francouzský sportovec, šermíř, účastník LOH r. 1908 a 1920
 Gabriel Lippmann (1845 – 1921), francouzský fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Horst Lippmann, americký hudebník
 Johannes Lippmann (1858 – 1935), německý malíř
 Josef Lippmann von Lissingen (1827 – 1900), českoněmecký podnikatel a politik
 Walter Lippmann (1889 – 1974), americký novinář a filozof

Související články 
 Lippmannova-Schwingerova rovnice